Дамофонт (; ) е древно, гръцко мъжко име и означава „народоубиец“.

В древногръцката митология е име на:

 Дамофонт (Коринт), цар на Коринт
 Дамофонт (цар на Пиза), цар на Пиза (Гърция), на Пелопонес
 Дамофонт (тиран), тиран на Пиза (Гърция)
 Дамофонт (скулптор), скулптор от Месина

Вижте също 
 Демофонт (Demophon)